

Од-Веле — селище, Анаєвське сільське поселення, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Од-Веле — селище, Нововисельське сільське поселення, Зубово-Полянський район, Мордовія